Štěrba ist der Familienname von:
 Jan Štěrba (* 1981), tschechischer Kanute
 Robert Štěrba (* 1961),  tschechoslowakischer Radrennfahrer und Fahrradhersteller
 Vladimír Štěrba (1897–1940), tschechoslowakischer General und Widerstandskämpfer
 Vladimír Štěrba (1923–1998), tschechoslowakischer Oberst, Sohn von Vladimír Štěrba (1897–1940)

Siehe auch:
 Sterba
 Szczerba